Борисково — деревня Вышневолоцком городском округе в Тверской области России.

География 
Расположена с левой стороны озера Мстино в 3 км к северу от Вышнего Волочка.

История 
Первое упоминание о Борисково относиться к 1495 году. О ней говорится в переписных листах оброчной книги Деревской пятины.

Деревня входила в состав Коломенского погоста. Относилась она к владениям новгородского Хутынского монастыря. В XVIII веке была казённой деревней. В ней жили экономические (государственные) крестьяне и ямщики.

Административно-территориальное устройство 
С 1861 по 1924 год деревня входила в состав Доркской волости. С 1924 по 1929 год Борисково входило и состав Ямско-Слободского (Долгинского) сельского совета Вышневолоцкой волости, затем в состав Леонтьевского сельского совета Вышневолоцкого района.

В апреле 2019 года Солнечное сельское поселение и Вышневолоцкий район были упразднены, территории включены в Вышневолоцкий городской округ.

Население 

Население в 1886 году составляло 463 человека, в 1914—526 человек. Население в 1958 году — 446 человек. По данным переписи 2002 года в деревне проживало 225 человек.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

В 1859 году в Борисково было 75 дворов. Была деревянная часовня, которую разобрали в 1940-х годах.

Транспорт 
Доступна автомобильным и железнодорожным транспортом. В пешей доступности ж/д станция Цна.

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района